Slovo domino označuje:

 domino – skupinu společenských her se sadou dominových kamenů.

Má ale také několik přenesených významů a vyskytuje se rovněž v různých vlastních jménech.

Osobnosti 
 Domino Coppola – umělecké jméno americké režisérky a herečky Sofie Coppola z dob počátků její kariéry 
 Fats Domino – americký R&B, rock and rollový pianista a zpěvák

Kultura a umění

Film 
 Domino (film) – francouzsko-americký akční film z roku 2005 inspirovaný skutečným životním příběhem Dominy Harvey, která opustila kariéru modelky a stala se členkou komanda zabývajícího se chytáním uprchlíků
 Princip domina – americký film z roku 1977

Hudba

Hudební skupiny 
 Derek and the Dominos – americká blues-rocková skupina, jejímž členem byl zpěvák Eric Clapton

Nahrávací studia 
 Domino Records – nahrávací společnost se sídlem v Londýně

Hudební alba

Hudební skladby 
 Domino – 1. píseň na albu His Band and the Street Choir irského písničkáře Van Morrisona
 Domino – 6. píseň na albu Invisible Touch britské skupiny Genesis
 Domino – 6. píseň na albu Revenge americké skupiny Kiss
 Dominoes – 3. píseň na druhém studiovém albu britského zpěváka Syda Barretta

Další významy 
 Dominový efekt – řetězová reakce vzájemně se ovlivňujících příčin a následků
 Domino – cizí slovo, označující obličejovou masku, škrabošku
 IBM Notes/Domino – softwarový produkt společnosti IBM

Externí odkazy